Коротаева — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Коротаева (Синицына), Александра Николаевна (род. 1964) — российский искусствовед, академик РАХ (2017).
 Коротаева, Евгения Владиславовна (род. 1960) — доктор педагогических наук, профессор.
 Коротаева, Любовь Георгиевна (1918—2000) — единственная женщина-участница восхождения на Эльбрус для снятия фашистских штандартов и водружения флагов СССР 9-13 февраля 1943 года.